Ian Miller (n. 1991), cestista statunitense
Ian Miller (n. 1955), calciatore scozzese